Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „17”:

Polska:
 XVII Brygada Kawalerii (1924–1930) → 17 Brygada Kawalerii (1930-1937)

Austro-węgierska:
 17 Brygada Kawalerii (do 1918)